Premier League 2009-2010, edizione della massima divisione del campionato di calcio in Inghilterra
Scottish Premier League 2009-2010, edizione della massima divisione del campionato di calcio in Scozia
Welsh Premier League 2009-2010, edizione della massima divisione del campionato di calcio in Galles
Premier League 2009-2010, edizione della massima divisione del campionato di calcio a Malta